(1678-1725), sculpteur italien,
  (1858-1935), peintre et historien argentin,
 Francesco Maria Schiaffino (1688-1763), sculpteur italien,
 Isabel María Schiaffino Portillo (????-1789), femme d'affaires espagnole,
 Juan Alberto Schiaffino (1925-2002), joueur et entraîneur de football italien uruguayen et naturalisé italien,
 Laurent Schiaffino (1897-1978), armateur et homme politique français,
  (1938-), écrivain et journaliste italien,
 Placido Maria Schiaffino (1829-1889), cardinal italien,
 Prosper Schiaffino, navire français coulé en 1945, nommé en référence à un membre de la famille Schiaffino, 
 Raúl Schiaffino (1923-????), joueur de football uruguayen,
 Rosanna Schiaffino (1938-2009), actrice italienne,
  (1835-1860), marin italien.

C'est également le nom d'une compagnie maritime, la compagnie Schiaffino.

Patronyme italien